Русский народ:
 Древнерусский народ
 Триединый русский народ
 Русские (великорусский народ)

См. также 

 «Русский народ» — газета